Pierrefiche ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Pierrefiche (Aveyron) im Departement Aveyron
 Pierrefiche (Lozère) im Departement Lozère